Зринский () — хорватская фамилия, Зринские — дворянский род. Известные носители:

 Николай Зринский-старший (1508—1566) — бан Хорватии в 1542—1556 годах, военачальник, поэт, прославившийся геройской гибелью в Сигетварской битве.
 Николай Зринский-младший (1620—1664) — правнук предыдущего, бан Хорватии в 1647—1664 годах, тоже военачальник и поэт, борец за веротерпимость в Венгрии и Хорватии, участник (на ранней стадии) подготовки Заговора Зринских-Франкопана.
 Пётр IV Зринский (1621—1671), брат предыдущего, бан Хорватии в 1665—1670 годах, поэт и переводчик, казнён за участие в заговоре Зринских-Франкопана.